Als Kabinett Tantzen werden zwei Landesregierungen des Freistaates Oldenburg unter Theodor Tantzen bezeichnet:
 Kabinett Tantzen I, 21. Juni 1919 bis 17. April 1923
 Kabinett Tantzen II, 24. April 1945 bis 23. November 1946